Десятый розыгрыш Кубка РСФСР по хоккею с шайбой был проведён среди российских участников второй лиги класса «А». Не участвовали две команды, перешедшие по итогам прошлого сезона из первой лиги и два прошлогодних полуфиналиста, в связи с их участием в кубке СССР (два других полуфиналиста играли в этом сезоне в первой лиге). Участники полуфиналов получали право сыграть в кубке СССР следующего сезона.

Как и в прошлом сезоне, турнир прошёл раздельно для команд западной и восточной зон лиги, и снова один из полуфиналов и финал сыграли в следующем сезоне.

Список участников

1/16 финала

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Примечания

Ссылки 
 Отечественный хоккей. Кубки, кубки, кубки... Кубок СССР/МХЛ/России 1950/1951 - 1997/1998. Кубок РСФСР 1950/1951 - 1990/1991 Справочник. Москва. 2008.

Хоккей с шайбой